Spectrum, meervoud: spectrums of spectra, kan verwijzen naar:

In wetenschap en techniek
Spectrum
Spectrum (wiskunde)
Spectrum (functionaalanalyse)
Elektromagnetisch spectrum
Frequentiespectrum
Geluidsspectrum
Continu spectrum, een natuurkundige eigenschap van licht
Spread spectrum, een vorm van draadloze communicatie
Golfspectrum, het spectrum voor zeegolven
Massaspectrum, de verdeling van massa's

In ruimere betekenis
Politiek spectrum
Autismespectrum

In naamgeving
 Spectrum (album), een muziekalbum
 Spectrum (Captain Starlet), fictieve organisatie in de sciencefictionserie Captain Scarlet
 Spectrum (lettertype), Monotype series 556, lettertype ontworpen door Jan van Krimpen
 Spectrum (restaurant), Michelin-restaurant in Amsterdam (voorheen Librije's Zusje)
 Spectrum (studievereniging), interdisciplinaire studievereniging te Amsterdam
 Uitgeverij Het Spectrum, een Nederlandse uitgeverij
 Spectrum Design, producent van design meubilair.
 ZX Spectrum, een homecomputer
 Spectrum Pursuit Vehicle, fictief voertuig in deze serie
 Spectrum Saloon Car (SSC), fictief voertuig in deze serie

Zie ook
Spectrumveiling, een veiling van frequentiebanden uit het elektromagnetisch spectrum
Spectraalklasse, een indeling van sterren
Spectraalanalyse